Ел Сучитл има више значења:

 Ел Сучитл (Агва Бланка де Итурбиде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Сучитл (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Сучитл (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Сучитл (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сучитл (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сучитл (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику